Lancashire Combination 1893–94 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga Lancashire Combination. Ligaen havde deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, bortset fra at Royton FC trak sit hold i løbet af sæsonen. Turneringen blev vundet af Blackburn Rovers FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for tredje sæson i træk.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Lancaster Combination

Noter 

Sæsoner i Lancashire Combination
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894